Asin kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gunung Asem (kulle i Indonesien, Bangka-Belitung),

Spanien 

 Asín, kommun, Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar